Ötrast (Turdus poliocephalus) är en fågel i familjen trastar inom ordningen tättingar. Den har en mycket vid utbredning i Sydostasien och på öar i västra Stilla havet. Fågelns utseende är väldigt varierat och arten delas in i över 50 underarter, vilket är rekord i fågelsammanhang.

Utseende och läte 
Ötrasten är i formen en typisk trast, med rund kropp och lång stjärt. Fjäderdräkten varierar exceptionellt geografiskt i både färger och mönster. Vanliga teman är en enfärgat mörk kropp med ljusare vitt, grått eller orangefärgat huvud, helt glansigt svart kropp med gul ögonring och gula ben samt svart kropp med röd buk och svart eller ljust på huvud och bröst. Lätena varierar också, men omfattar generellt en melodisk flöjtliknande sång, ett hårt "chik-chik-chik" eller en lång och tunn väsande vissling.

Utbredning och systematik 
Ötrasten är synnerligen varierad i sitt utseende och delas därför in i ett stort antal underarter, faktiskt rekord i fågelsammanhang. Listan nedan med 51 underarter följer Clements et al 2022.
 Turdus poliocephalus erythropleurus – Julön (Indiska oceanen)
 Turdus poliocephalus loeseri – bergen på norra Sumatra
 Turdus poliocephalus indrapurae – bergen på sydvästra Sumatra
 javanicus-gruppen
 Turdus poliocephalus javanicus – centrala Java
 Turdus poliocephalus biesenbachi – västra Java (berget Papandajan)
 Turdus poliocephalus fumidus – västra Java (berget Gedeh)
 whiteheadi-gruppen
 Turdus poliocephalus stresemanni – västra Java (berget Lawoe)
 Turdus poliocephalus whiteheadi – bergen på östra Java
 Turdus poliocephalus seebohmi – norra Borneo (berget Kinabalu och Trus Madi)
 thomassoni-gruppen
 Turdus poliocephalus thomassoni – bergen på norra Luzon (norra Filippinerna)
 Turdus poliocephalus mayonensis – bergen på södra Luzon (norra Filippinerna)
 Turdus poliocephalus mindorensis – bergen på Mindoro (Filippinerna)
 Turdus poliocephalus nigrorum – bergen på Negros (Filippinerna)
 Turdus poliocephalus malindangensis – berget Malindang på nordvästra Mindanao
 Turdus poliocephalus katanglad – berget Katanglad på centrala Mindanao
 Turdus poliocephalus kelleri -– berget Apo och närliggande berg på sydöstra Mindanao
 Turdus poliocephalus hygroscopus – södra och centrala Sulawesi (berget Latimojong)
 Turdus poliocephalus celebensis – sydvästra Sulawesi (Bonthain och Wawa Kareng)
 Turdus poliocephalus schlegelii – östra Små Sundaöarna (berget Mutis på västra Timor)
 Turdus poliocephalus sterlingi – östra Små Sundaöarna (berget Ramelan, Östtimor)
 Turdus poliocephalus deningeri – södra Moluckerna (berget Binaia på Seram)
 Turdus poliocephalus versteegi – västra Nya Guinea (berget Jayawijaya)
 Turdus poliocephalus erebus – Nya Guinea (Bismarckbergen)
 Turdus poliocephalus papuensis – bergen på sydöstra Nya Guinea
 heinrothi-gruppen
 Turdus poliocephalus keysseri – nordöstra Nya Guinea (berget Saruwaged på Huon-halvön)
 Turdus poliocephalus tolokiwae – Tolokiwaön (Bismarckarkipelagen)
 Turdus poliocephalus heinrothi – St Matthiasön (Bismarckarkipelagen)
 Turdus poliocephalus canescens – Goodenough Island (D'Entrecasteaux-arkipelagen)
 Turdus poliocephalus bougainvillei – Bougainville (Salomonöarna)
 Turdus poliocephalus sladeni – Guadalcanal (Salomonöarna)
 Turdus poliocephalus rennellianus – Rennell (Salomonöarna)
 Turdus poliocephalus kulambangrae – Kolombangara (Salomonöarna)
 vanikorensis-gruppen
 Turdus poliocephalus vanikorensis – Vanuatu (Vanikoro, Santa Cruzöarna och Espiritu Santo)
 Turdus poliocephalus whitneyi – Gau Island (Banksön)
 Turdus poliocephalus malekulae – Vanuatu (Pingst, Malakulu och Ambrim)
 Turdus poliocephalus becki – Vanuatu (Paama, Lopevi, Epi och Mai)
 Turdus poliocephalus placens – Banksön (Ureparapara och Vanua Lava)
 Turdus poliocephalus efatensis – Vanuatu (Efate och Nguna)
 pritzbueri-gruppen
 Turdus poliocephalus albifrons – Erromango (Vanuatu)
 Turdus poliocephalus pritzbueri – Lojalitetsöarna Tanna och Lifu)
 Turdus poliocephalus xanthopus – Nya Kaledonien
 Turdus poliocephalus mareensis – Maré (Lojalitetsöarna), utdöd
 Turdus poliocephalus poliocephalus – Norfolkön, utdöd
 Turdus poliocephalus vinitinctus – Lord Howeön, utdöd
 Turdus poliocephalus layardi – Fiji (Viti Levu, Ovalau, Yasawa och Koro)
 Turdus poliocephalus ruficeps – Kadavu (Fiji)
 Turdus poliocephalus vitiensis – Vanua Levu (Fiji)
 Turdus poliocephalus hades – Gau (Fiji)
 Turdus poliocephalus tempesti – Taveuni (Fiji)
 Turdus poliocephalus samoensis – västra Samoa (Savai'i och Upolu)

International Ornithological Congress har en något annorlunda indelning, där underarten biesenbachi inkluderas i fumidus, liksom erebus samt keysseri i papuensis. Å andra sidan urskiljs underarten beehleri, med utbredning på New Ireland i Bismarckarkipelagen.

Taiwantrasten (T. niveiceps) med utbredning på Taiwan behandlades tidigare som en del av ötrasten. Sedan 2016 urskiljer dock både Clements et al liksom Birdlife International och naturvårdsunionen IUCN den som en egen art, "taiwantrast", sedan 2021 även tongivande International Ornithological Congress. Genetiska studier visar att den endast är relativt avlägset släkt.

Levnadssätt 
Ötrasten bebor vanligen höglänta skogar på bergsöar, men kan också ses nära havsnivån på mindre och plattare öar, som i Vanuatu.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC). Lokalt kan den vara mycket vanlig. Vissa bestånd är dock hotade, erythropleurus på Julön även akut hotad på grund av hot från införda myrarten Anoplolepis gracilipes. I Nya Kaledonien (underarten xanthopus) är den utdöd på huvudön, men överlever med cirka hundra individer på de mindre öarna Yande och Neba. Tre bestånd är helt utdöda, nominatformen på Norfolkön, vinitinctus på Lord Howeön och mareensis på ön Maré i Loyautéöarna. På Norfolkön var den relativt vanlig till så sent som 1941, men var försvunnen 1975 till följd av predation från införda svartråttan, habitatförlust och hybridisering med närbesläktade koltrasten som etablerat sig på ön.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Trastar
Fåglar i orientaliska regionen
Fåglar i australiska regionen
Fåglar i oceaniska regionen